Кубок мира по марафону 1999 года прошёл 28 (мужчины) и 29 августа (женщины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Севилье (Испания). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.

В общей сложности на старт в составе команд вышел 71 бегун из 11 стран мира (44 мужчины и 27 женщин). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Соревнования прошли при жаркой погоде (до +32 градусов на финише женского марафона). Сборная Италии в третий раз выиграла Кубок мира среди мужчин. Преимущество чемпионов над командой Японии составило всего 26 секунд и стало наименьшим в истории.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки мира по марафону
Август 1999 года
Спорт в Европе в 1999 году
Спорт в Испании в 1999 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999